Тизе́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Исудён.

Коммуна расположена на расстоянии около 220 км на юг от Парижа, 115 км на юг от Орлеана, 20 км на северо-восток от Шатору.

Население 

Население — 254 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini